Тургеневский — название населённых пунктов в России:

 Тургеневский — посёлок в Свердловском районе Орловской области.
 Тургеневский — посёлок в Пугачевском районе Саратовской области.
 Тургеневский — посёлок в Узловском районе Тульской области.

См. также 
 Тургеневский переулок
 Тургеневский мост
 Тургеневская площадь